Old boy o Oldboy possono riferirsi a:

Old Boy – manga giapponese
Old Boy – film del 2003 diretto da Park Chan-wook, basato sul manga
Oldboy – film del 2013 diretto da Spike Lee, remake del film del 2003
Old Boy – album del 2014 di Giuliano Palma